Olivense – abitanti di Olivença (Alagoas)
Olivense – abitanti di Olivos